

Sigle 
Woman Grandmaster – Grande Maestro Femminile, massimo titolo scacchistico riservato alle donne
World Grandmaster – massimo titolo ottenibile nel bridge

Altro 
WGM – targa automobilistica del distretto di Grodzisk Mazowiecki (Polonia)